Daring-klass kan avse:
Daring-klass (1893) – Storbritanniens första jagare.
Daring-klass (1949) – Jagarklass bygg för Storbritanniens och Australiens flottor.
Daring-klass (typ 45) – Storbritanniens modernaste jagarklass.